Un grelot est une petite clochette.
 Par analogie, c'est le nom vernaculaire de diverses plantes dont le muguet de mai.
 Le Grelot est un journal satirique républicain publié de 1871 à 1903.
 Le grelot est une enseigne de cartes à jouer et l'une des quatre enseignes germaniques avec le cœur, la feuille et le gland.
 Le grelot est un condiment des petits oignons blancs.

Personnalités 
 Guillaume-Joseph Grelot, (v.1630-1680), dessinateur français.
 Louis Grelot (1890-1966), général français.
 Pierre Grelot (1917-2009), théologien français.